Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 30-as, továbbá 30A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 30-as villamos (Budapest)megszűnt
 30A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 30-as villamos (Bécs)